Ямбухтино — название населённых пунктов в России:

 Ямбухтино — село в Спасском районе Татарстана.
 Ямбухтино — деревня в Тетюшском районе Татарстана.